Als Liebig-Haus werden bezeichnet:

 das Liebig-Museum in Gießen
 das Liebig-Haus in der Nähe von Windhoek in Namibia
 das Justus-Liebig-Haus in Darmstadt, Sitz der Stadtbibliothek und der Volkshochschule
 ein früher besetztes Haus in der Liebigstraße 14 in Berlin

Siehe auch:
 Liebieghaus, ein Museum in Frankfurt am Main